15-я воздушная армия может означать:
 15-я воздушная армия (СССР) — оперативное объединение авиации РККА (советских ВВС) в составе ВС СССР во время Великой Отечественной войны.
  — армия ВВС США.